KWTX ist der Name folgender Sender:

 KWTX (Mittelwellensender), ein US-amerikanischer Mittelwellensender aus Waco, Texas
 KWTX-FM, ein US-amerikanischer UKW-Sender aus Waco, Texas
 KWTX-TV, ein US-amerikanischer Fernsehsender

KWTX